Gilbert Naccache est le nom de plusieurs personnalités :

 Gilbert Naccache (1919-2007), joueur de tennis tunisien ;
 Gilbert Naccache (1939-2020), écrivain tunisien et militant de gauche.